Max-Born-Gymnasium ist der Name folgender nach Max Born benannter Gymnasien:
 Max-Born-Gymnasium Backnang, Baden-Württemberg
 Max-Born-Gymnasium (Germering)
 Max-Born-Gymnasium Neckargemünd, Baden-Württemberg